Bazsinka József (1962) tubaművész és -tanár
 Bazsinka József (1985) tubaművész, az előbbi fia